Fantastyczna podróż – francuski film z 1926
 Fantastyczna podróż – amerykański film z 1966
 Fantastyczna podróż – powieść Isaaca Asimova, nowelizacja filmu z 1966
 Fantastyczna podróż – amerykański serial telewizyjny, inspirowany filmem z 1966